Московский электромеханический завод имени Владимира Ильича — предприятие в Москве.

Адрес: 115093, г. Москва, Партийный пер., 1.

История 
Торговый дом «Хоппер и компания» для производства паросиловых машин был основан британцами Хоппером и Ригли в 1847 году. В 1887 году на заводе организуется первый подпольный марксистский рабочий кружок, установивший связи с петербургским «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса». Завод стал подлинным большевистским центром Замоскворечья, всей Москвы.

Впоследствии завод был переведён на производство военной продукции, куплен (1916) предпринимателем Львом Михельсоном и носил его имя. В том же году освоено снарядное производство. В марте 1917 года на заводе был избран заводской комитет, в который вошли большевики и сочувствующие большевикам рабочие. Комитет установил контроль за производством, и завод был национализирован.

30 августа 1918 года на территории завода произошло покушение на Владимира Ильича Ленина.

9 сентября 1922 года заводу было присвоено имя Владимира Ильича.

Завод входил в структуры народного комиссариата боеприпасов СССР. На заводе были впервые изготовлены ракетные снаряды «Катюша». В 1941 году завод был эвакуирован в Челябинск, на завод № 78 (Станкомаш).

С 1947 года производит электротехнические изделия и электродвигатели. В советское время был известен стиральными машинами «ЗВИ». В настоящее время завод является акционерным обществом и носит название ОАО «ЗВИ». Производит современные бытовые электрические плиты и электродвигатели.

Достопримечательности 

В городском сквере перед заводоуправлением установлен памятный камень (1918) на месте покушения на Ленина 30 августа 1918 года, а на территории — бюст В. И. Ленина работы скульптора С. Д. Меркурова (1947).

Известные люди, связанные с заводом 
 Долгов, Анатолий Кузьмич (1917—1975) — Заслуженный военный лётчик СССР, полковник. В 1932—1937 годах работал на заводе модельщиком.
 Андреев Павел Дмитриевич (1903-1917) -14-летний участник Октябрьской революции

Примечания

Ссылки 
 
 Страница музея завода сайте на museum.ru
 Страница завода сайте на rumotor.ru

Предприятия Москвы
Производители электрических машин
Предприятия электротехнической промышленности СССР
Электротехнические компании России
Объекты, названные в честь Владимира Ленина
Производители боеприпасов
Покушения на Ленина